El nombre Ross Wilson puede referirse a varias personas diferentes:

Deportes
 Ross Wilson (1909-1997), esquiador olímpico canadiense
 Ross Wilson (nacido en 1981), ciclista paralímpico canadiense
 Ross Wilson (nacido en 1995), jugador de tenis de mesa paralímpico británico